Ithaca hace referencia a varios artículos:

Localidades
Ítaca, nombre en latín de la localidad griega.

En Estados Unidos
Ithaca (Georgia)
Ithaca (Míchigan)
Ithaca (Nebraska)
Ithaca (Nueva York)
Ithaca (Ohio)
Ithaca (Wisconsin)